Stanisław Alexandrowicz (1781-1826) – senator kasztelan Królestwa Kongresowego, poseł na Sejm Księstwa Warszawskiego
 Stanisław Alexandrowicz (1817-1888) – hrabia, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 Stanisław Alexandrowicz (1870–1934) – polski inżynier budownictwa, dyrektor wodociągów lwowskich
 Stanisław Alexandrowicz (ur. 5 kwietnia 1895) – rotmistrz 13 Pułku Ułanów Wileńskich, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), oficer operacyjny Grupy „Stryj” we wrześniu 1939 roku
 Stanisław Alexandrowicz (1931-2015) – polski historyk